ISO 3166-2:CA — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Канаде. Стандарт охватывает 10 провинций и 3 территории Канады. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpa2 по стандарту ISO 3166-1 для Канады - CA и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двух-трёхбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названий провинций, территорий. Геокоды провинций и территорий Канады являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CA, присвоенного Канаде в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Канады 

Геокоды 10 провинций и 3 территорий административно-территориального деления Канады.

Геокоды пограничных Канаде государств 
 США — ISO 3166-2:US (на юге и на востоке),
 Сен-Пьер и Микелон (Франция) — ISO 3166-2:PM (на востоке),
 Гренландия (Дания) — ISO 3166-2:GL (на северо-востоке (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Канады

Ссылки 
 Геокоды Канады 

2:CA